

Film
A kalandor (Les arrivistes), 1960-ban bemutatott francia–keletnémet filmdráma
A kalandor (L'avventuriero), 1967-ben bemutatott olasz háborús filmdráma, Terence Young rendezésében
A kalandor (Nipernaadi), 1983-ban bemutatott szovjet filmvígjáték-dráma
A kalandor (The Quest), 1996-ban bemutatott amerikai kalandfilm, Jean-Claude Van Damme rendezésében és főszereplésével

Irodalom
A kalandor (La Rabouilleuse), Honoré de Balzac 1842-ben kiadott regénye
A kalandor (Kate Plus Ten), Edgar Wallace 1917-ben kiadott krimije

Lásd még
Kalandorok (egyértelműsítő lap)